

Biografia
Inizia a suonare la chitarra elettrica e poi il basso in alcuni gruppi giovanili, finché trova un gruppo disposto a finanziargli l'acquisto della batteria. Studia per 2 anni al DAMS di Bologna nella sezione di musica. Successivamente suona con i gruppi L'Anello di Re Salomone, Cantodiscanto, gruppo tuttora esistente di musica popolare dei quali fa parte dal 1991 al 1994, e nei quali viene sostituito da Paolo Caruso.

Nel 1994, in occasione della ristampa di Riportando tutto a casa, entra a far parte dei Modena City Ramblers; in questo primo disco suona solo nel brano con Bob Geldof.
Dal 1999, all'inizio del tour di Fuori campo, entra a far parte del gruppo nel ruolo di batterista-percussionista, oltre a suonare anche tastiere, mandolino, chitarra e a cantare nei cori.

Il 22 dicembre 2020 annuncia la sua decisione di abbandonare i Modena City Ramblers dopo 26 anni dal suo ingresso.

Nel 2021 suona con i Tupamaros nel concerto che verrà registrato nell'album "Coltivatori di sogni".

Discografia

Collaborazioni
2001 - Cisco e la Casa del vento in 900: congas in Partendo da Est, bidoni in 900
2002 - Casa del vento in Il pane e le rose: darabouka in zigani orkestar

Con i Modena City Ramblers
 1994 - Riportando tutto a casa: batteria in il bicchiere dell'addio
 1996 - La grande famiglia
 1997 - Terra e libertà
 1998 - Raccolti
 1999 - Fuori campo
 2002 - Radio Rebelde
 2004 - ¡Viva la vida, muera la muerte!
 2006 - Dopo il lungo inverno
 2008 - Bella ciao - Italian Combat Folk for the Masses
 2009 - Onda libera
 2011 - Sul tetto del mondo
 2012 - Battaglione Alleato
 2013 - Niente di nuovo sul fronte occidentale
 2014 - 1994-2014 Venti
 2015 - Tracce clandestine
 2017 - Mani come rami, ai piedi radici
 2018 - Riaccolti

Collegamenti esterni 
 

Modena City Ramblers
Zeno, Roberto